Турците в Румъния (; ) са етническа група в Румъния.

Численост и история 
Общо 28 226 турци живеят в страната. Това представлява 0,15% от населението на страната.
До XVII век повечето селища в Северна Добруджа имат турски имена или поради колонизация, или чрез асимилация на турско население. През XIX век турците и татарите са по-многобройни в района, отколкото румънците.

Религия 
Всички турци в Румъния са мюсюлмани.

Източници

Вижте също 
 Балкански турци
 Адакале

Румъния
Румъния
Етнически групи в Румъния